El término Poligamia hace referencia para:
 Poligamia, tipo de matrimonio en que se permite a una persona estar casada con varios individuos al mismo tiempo.
 Poligamia, el segundo álbum de estudio grabado por la banda gallega de rock Los Piratas.
 Poligamia, banda colombiana de rock bogotana.